Muzyka
 Reality – album Davida Bowiego wydany w 2003 roku
 Reality – album zespołu Dream wydany w 2003 roku
 Reality – album Sizzli Kalonji wydany w 2006 roku
 Reality – minialbum zespołu Infinite wydany w 2015 roku
 Reality – piosenka zespołu IRA
 Reality – piosenka belgijskiego producenta Lost Frequencies

 Filmy
 Reality – francusko-belgijsko-amerykański film komediowy z 2014 roku, w reżyserii Quentina Dupieux
 Reality – francusko-włoski komediodramat z 2012 roku, w reżyserii Matteo Garrone